Detta är en lista över småorter i Sverige, D-G.

D

E

F

G

Referenser 
 Statistik för småorter 2010, Statistiska centralbyrån

D-G